

Geografia 
 Loose – comune del circondario di Rendsburg-Eckernförde (Germania)
 Loose – parrocchia di Maidstone (Regno Unito)

Musica 
 Loose – brano musicale degli Stooges del 1970
 Loose – album dei Crazy Horse del 1972
 Loose – album dei B'z del 1995
 Loose – album di Nelly Furtado del 2006
 Loose – singolo di S1mba del 2020
 Loose – gruppo musicale italiano